Rowena o Ronwen, filla del líder anglosaxó Hengest del "Cantia Regnum" i esposa de l'alt rei britó Vortigern
 Rowena (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus 
 Rowena (Texas), comunitat no incorporada al sud-oest del Comtat de Runnels, Texas, Estats Units